Gerlev Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Gerlev Kirke (Slagelse Kommune) – en kirke i Gerlev Sogn i Slagelse Kommune, tidligere Hashøj Kommune
 Gerlev Kirke (Frederikssund Kommune) – en kirke i Gerlev Sogn i Frederikssund Kommune